Отвод:

Механическое 
Отвод — изменение направления, разделение потоков, выделение части потока газа, жидкости и сыпучих материалов:
 Отвод — соединительная деталь трубопровода, предназначенная для изменения направления трубопровода в процессе монтажа.
 Отвод пороховых газов
 Дренаж — отвод грунтовых или ливневых вод.

Имущественные вопросы 
 Отвод земли, землеотвод
 Сторно (перевод на другой счет, отвод;  — поворачивать обратно) — в общем смысле возврат к прежнему значению какого-либо экономического показателя; например, сторно платеж — возврат авансового платежа в случае аннулирования договора.

Юридические вопросы 
 Отвод (юриспруденция) — в процессуальном законодательстве: просьба об отстранении судьи, эксперта, адвоката, присяжного, прокурора, и других официальных лиц судебного процесса от выполнения возложенных на них функций в данном деле.